Poniedziałek Wielkanocny
 śmigus-dyngus
 Dyngus Day